Ampfrach ist ein Gewässername:
 Ampfrach, rechter Zufluss der Wörnitz beim Dorf Reichenbach der Stadt Feuchtwangen im Landkreis Ansbach, Bayern

Ampfrach ist ein Ortsnamensbestandteil:
 Oberampfrach, Pfarrdorf der Gemeinde Schnelldorf im Landkreis Ansbach, Bayern
 Unterampfrach, Pfarrdorf der Gemeinde Schnelldorf im Landkreis Ansbach, Bayern